Лиманець Павло Валентинович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лиманець Сергій Ростиславович — прапорщик Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

 Лиманець — село в Україні, у Бериславському районі Херсонської області.
 Лиманець — річка в Ростовській області РФ.

Примітки